

Ружанна — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ружанна — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ружанна — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ружанна — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства